La Euskal Kopa (en castellano Copa Vasca) es una competición de baloncesto que juegan los equipos pertenecientes al País Vasco desde el año 2011. 
Desde la edición del 2014, la competición la disputan los clubes de LEB Oro, LEB Plata y Liga EBA.

El actual campeón es el Bilbao Basket.

Historial de equipos ACB

Palmarés

Euskal Kopa 2011

|}

Euskal Kopa 2012

|}

Euskal Kopa 2012–13

|}

Euskal Kopa 2013–14

Euskal Kopa 2014–15

Euskal Kopa 2015–16

Grupo A

Grupo B

Final

Euskal Kopa 2016–17

Euskal Kopa LEB

Fuente: FEB.es

Euskal Kopa EBA

Final

|}
Fuente: FEB.es

Referencias 

Competiciones de baloncesto de España por Comunidad Autónoma
Baloncesto en el País Vasco